Schnyder steht für:
 Schnyder (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schnyder von Wartensee, Schweizer Patrizierfamilie
 Schnyder SA, Schweizer Maschinenbauunternehmen

Siehe auch:
 Schneider (Familienname)
 Snyder